SWAT peut désigner :
 Special Weapons And Tactics : les unités de police d'élite aux États-Unis
 titre anglais de la série américaine Section 4 datant de 1975 ;
 S.W.A.T. : série télévisée de 2017, reprise de la série ci-dessus ;
 S.W.A.T. unité d'élite : un film de Clark Johnson sorti en 2003 ;
 S.W.A.T. 2 : Firefight : la suite, de Benny Boom, sortie en 2011 ;
 Samba Web Administration Tool, en informatique, était une interface web pour paramétrer le partage de fichiers et d'imprimantes (supprimée à partir de la version Samba 4.1) ;
 Swat, un district du Pakistan ;
 Swat, une rivière du Pakistan et sa vallée.
 SWAT, un jeu vidéo de Sega sorti sur System 1 en 1984 ;
 SWAT, une série de jeux vidéo.
SWAT, Soil and Water Assessment Tool, un outil de modélisation hydrologique